Типпелига 1994 () — 50-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1994
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1994 году